Вольпе (Volpe; Wolpe) — итальянская и еврейская фамилия. 

 Вольпе, Абрам Миронович (1895—1937) — советский военачальник.
 Вольпе, Арнольд (Арон-Давид Лейви-Ицкович, 1869—1940) — американский дирижёр и музыкальный педагог.
 Вольпе, Джан Батиста делла (XV—XVI вв.) — выходец из Италии, дипломат и авантюрист на русской службе. Также известен как Иван Фрязин.
 Вольпе, Джоакино (1876—1971) — итальянский историк.
 Вольпе, Джозеф (1915—1997) — южноафриканский психотерапевт, разработавший метод систематической десенситизации.
 Вольпе, Франческо Салезио делла (1844—1916) — итальянский куриальный кардинал.
 Вольпе, Цезарь Самойлович (1904—1941) — литературовед и критик.
 Вольпе, Штефан (1902—1972) — немецкий американский композитор.
 Делла Вольпе, Гальвано (1895—1968) — итальянский философ-марксист.